Bernd Cullmann – ex velocista tedesco
 Bernhard Cullmann – ex calciatore tedesco
 Carsten Cullmann – ex calciatore tedesco
 Oscar Cullmann – teologo luterano francese